Laga bezeichnet:

 einen Ort in Osttimor, siehe Laga
 ein Verwaltungsamt in Osttimor, siehe Laga (Verwaltungsamt)
 einen See im Verwaltungsamt Laga, siehe Lagoa Laram
 einen Sagenhelden der irischen Mythologie, siehe Lugaid Lága
 die nordische Göttin der Flüsse und Quellen, siehe Saga (Göttin)

LAGA ist die Abkürzung für:

 die Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
 Landesgartenschau
 The Last Great Ape Organization Cameroon: LAGA Wildlife Law Enforcement, eine afrikanische NGO zum Schutz von Wildtieren

Laga ist der Familienname von:

 Gerd Laga (1938–2007), deutscher Soziologe und Professor

LAGA